Santa Leocádia puede referirse a:

 Santa Leocádia (Baião), freguesia en el municipio de Baião, Portugal.
 Santa Leocádia (Chaves), freguesia en el municipio de Chaves, Portugal.
 Santa Leocádia (Tabuaço), freguesia en el municipio de Tabuaço, Portugal.
 Santa Leocádia de Briteiros, freguesia en el municipio de Guimarães, Portugal.
 Santa Leocádia de Geraz do Lima, freguesia en el municipio de Viana do Castelo, Portugal.
 Santa Leocádia de Tamel, freguesia en el municipio de Barcelos, Portugal.